Der Name Grésy bezeichnet zwei Gemeinden und einen Kanton im französischen Département Savoie:

Grésy-sur-Aix
Grésy-sur-Isère
Kanton Grésy-sur-Isère

Siehe auch:
 Gressy